Plaats in Indonesië
 Popongan (Banyu Urip), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Popongan (Bringin), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Popongan (Karanganyar), een plaats in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java